Оле́г Долгов: Долгов, Олег Анатольевич (род. 1972) — российский оперный певец.
 Долгов, Олег Владимирович (род. 1952) — советский и российский физик и игрок «Что? Где? Когда?»
 Долгов, Олег Николаевич (1976—1996) — участник Чеченской кампании, Герой России.